

Giorno 1 (28 Agosto) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Jack Sock [13],  David Ferrer [21],  Karen Khachanov [25],  Robin Haase [32]
 Singolare femminile:  Simona Halep [2],  Johanna Konta [7],  Ana Konjuh [21],  Kiki Bertens [24],  Lauren Davis [32]
 Programma della giornata

Giorno 2 (29 Agosto) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Angelique Kerber [6],  Lesia Tsurenko [28]
 Programma della giornata

Giorno 3 (30 Agosto) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Alexander Zverev [4],  Jo-Wilfried Tsonga [8],  Nick Kyrgios [14],  Gilles Müller [19],  Albert Ramos Viñolas [20],  Fabio Fognini [22],  Richard Gasquet [26],  Pablo Cuevas [27]
 Singolare femminile:  Caroline Wozniacki [5],  Dominika Cibulková [11],  Kristina Mladenovic [14],  Anastasia Pavlyuchenkova [19],  Peng Shuai [22],  Anett Kontaveit [26],  Mirjana Lučić-Baroni [29]
 Programma della giornata

Giorno 4 (31 Agosto) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Grigor Dimitrov [7],  Tomáš Berdych [15]
 Singolare femminile:  Svetlana Kuznetsova [8],  Barbora Strýcová [23],  Daria Gavrilova [25]
 Doppio maschile:  Raven Klaasen /  Rajeev Ram [7],  Ryan Harrison /  Michael Venus [8]
 Doppio femminile:  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke [8],  Abigail Spears /  Katarina Srebotnik [10],  Makoto Ninomiya /  Renata Voráčová [15]
 Programma della giornata

Giorno 5 (1 Settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile: Marin Čilić [5],  John Isner [10]
 Singolare femminile:  Caroline Garcia [18],  Magdaléna Rybáriková [31]
 Doppio maschile:  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo [2],  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut [3],  Rohan Bopanna /  Pablo Cuevas [10],  Brian Baker /  Nikola Mektić [13],  Santiago González /  Donald Young [15],  Sam Groth /  Aisam-ul-Haq Qureshi [16]
 Doppio misto:  Sania Mirza /  Ivan Dodig [2],  Casey Dellacqua /  Rajeev Ram [5],  Andrea Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin [6]
 Programma della giornata

Giorno 6 (2 Settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Roberto Bautista Agut [11],  Gaël Monfils [18],  Adrian Mannarino [30],  Feliciano López [31]
 Singolare femminile:  Agnieszka Radwańska [10],  Jeļena Ostapenko [12],  Elena Vesnina [17],  Zhang Shuai [27]
 Doppio femminile:  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua [6],  Nao Hibino /  Alicja Rosolska [16]
 Programma della giornata

Giorno 7 (3 Settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Lucas Pouille [16],  Mischa Zverev [23]
 Singolare femminile:  Garbiñe Muguruza [3],  Julia Görges [30]
 Doppio maschile:  Julio Peralta /  Horacio Zeballos [14]
 Doppio femminile:  Kristina Mladenovic /  Anastasia Pavlyuchenkova [13]
 Programma della giornata

Giorno 8 (4 Settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Dominic Thiem [6],  David Goffin [9],  Philipp Kohlschreiber [33]
 Singolare femminile:  Elina Svitolina [4]
 Doppio maschile:  Ivan Dodig /  Marcel Granollers [6],  Oliver Marach /  Mate Pavić [9]
 Doppio femminile:  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina [1] 
 Programma della giornata

Giorno 9 (5 Settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Sam Querrey [17],  Diego Schwartzman [29] 
 Singolare femminile:  Petra Kvitová [13],  Anastasija Sevastova [16]
 Doppio maschile:  Jamie Murray /  Bruno Soares [4]
 Doppio femminile:  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez [14]
 Doppio misto:  Tímea Babos /  Bruno Soares [4],  Lucie Hradecká /  Marcin Matkowski [8]
 Programma della giornata

Giorno 10 (6 Settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Roger Federer [3]
 Singolare femminile:  Karolína Plíšková [1]
 Doppio femminile:  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan [9]
 Programma della giornata

Giorno 11 (7 Settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Venus Williams [9],  CoCo Vandeweghe [20]
 Doppio maschile:  Henri Kontinen /  John Peers [1],  Bob Bryan /  Mike Bryan [5]
 Doppio femminile:  Tímea Babos /  Andrea Hlaváčková [5]
 Programma della giornata

Giorno 12 (8 Settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Pablo Carreño Busta [12],  Juan Martín del Potro [24],  Pablo Carreño Busta [12],  Juan Martín del Potro [24]
 Doppio maschile:  Feliciano López /  Marc López [11]
 Doppio femminile:  Lucie Šafářová /  Barbora Strýcová [3],  Sania Mirza /  Peng Shuai [4]
 Programma della giornata

Giorno 13 (9 Settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Madison Keys [15]
 Doppio misto:  Chan Hao-ching [3] /  Michael Venus [3]
 Programma della giornata

Statistiche della finale femminile

Giorno 14 (10 Settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Kevin Anderson [28]
 Doppio femminile:  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková [7]
 Programma della giornata

Statistiche della finale maschile 

US Open 2017